Schmitt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Imke Schmitt
 John Arvid Schmitt
 J. August Schmitt